Selon le contexte deadlock désigne :

Informatique 
 Interblocage (deadlock en anglais), un phénomène qui peut survenir en programmation concurrente.

Jeux vidéo 
 Deadlock : Conquête planétaire, un jeu vidéo sorti en 1996.

Musique 
 Deadlock est un groupe de métal allemand.

Cinéma 
 Deadlock, film allemand de Roland Klick, sorti en 1970 ;
 Deadlock, film américain de Jared Cohn, sorti en 2021.

Fiction 
 Deadlock est un personnage fictif de l'univers Transformers d'Hasbro-Takara Tomy, incarnation précédente de l'Autobot Drift, une figurine exclusive transformable à son effigie fut produite pour le marché asiatique en 2016.